Horky ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Horky (1828–1909), österreichischer Architekt
 Robert Horky (1908–1983), österreichischer Schauspieler
 Thomas Horky (* 1965), deutscher Sportwissenschaftler

Horky steht für:
 (3137) Horky, Asteroid des inneren Hauptgürtels
 Horky (Berg), Berg in Tschechien

Siehe auch:
 Hôrky, Gemeinde in der Slowakei
 Horký